Holiday () може значити:

Музика 
Gren Day Holiday

Альбоми 

 Holiday (альбом America))
 Holiday (альбом The Magnetic Fields)
 Holiday (альбом Ребекки Флек)

Пісні 

 Holiday (пісня Bee Gees)
 Holiday (пісня Діззі Раскала)
 Holiday (пісня Green Day)
 Holiday (пісня Мадонни)
 Holiday (пісня Ванесси Аморозі)